Alfonso Vázquez puede referirse a:

Alfonso Vázquez de Acuña (s.XV-XVI)
Alfonso Vázquez (Málaga, 1970), escritor y periodista.
Alfonso Vázquez San Román (Madrid, 1950), consultor, filósofo y escritor.